Биноко́р — тюркское и персидское слово. Переводится на русский язык как: строитель, строитель зданий.
 Бинокор — бывшее название (с 1971 по 1974) города Пахтакор в Джизакской области Узбекистана.
 «Бинокор» — хоккейный клуб из города Ташкента.
 «Бинокор» — название узбекистанского футбольного клуба МХСК Ташкент в 1993 году.
 «Бинокор» — футбольный клуб из города Бухары.
 Бинокор — название различных улиц в различных городах, посёлках и кишлаках Узбекистана и Таджикистана.

Примечания